Клястица — название географических объектов в России:

 Клястица —  деревня в Невельском районе Псковской области
 Клястица — железнодорожная платформа в Невельском районе Псковской области.

См. также 

 Клястиц
 Клястицы
 Клястицкое